Brachetto – vitigno
Brachetto d'Acqui – vino italiano
Brachetto d'Acqui passito – vino italiano
Brachetto d'Acqui spumante – vino italiano
Piemonte Brachetto – vino italiano, prodotto anche nelle versioni spumante e passito e novello.